Соревнования по карате среди мужчин в категории до 84 кг на первых Европейских играх прошли 14 июня. Приняли участие 8 спортсменов из 8 стран. Соревнования проходили в Бакинском кристальном зале.

Победу в турнире одержал азербайджанский спортсмен Айхан Мамаев, принесший уже третье золото в копилку хозяев Игр в соревнованиях каратистов. Второе место занял греческий спортсмен Михаил Цанос, а третье досталось турку Угуру Акташу.

Призёры

Соревнование

Предварительный раунд

Группа A

Группа B

Плей-офф

Полуфинал

Матч за 3-е место

Финал

Ссылки 
 Результаты соревнований на официальном сайте Игр